Georg Haas er navnet på flere personer:

 Georg Haas (kobberstikker) (1751-1817) – en tyskfødt, dansk kobberstikker og professor
 Georg Haas (læge) (1886-1971) – en tysk læge